

Armi
 Dory – lancia usata nell'antica Grecia

Musica
 Funky Dory – album di Rachel Stevens
 Funky Dory – singolo di Rachel Stevens
 Hunky Dory – album di David Bowie

Cinema
Dory – personaggio dei film Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory